Tour Down Under 2018 var den 20. udgave af cykelløbet Tour Down Under. Det australske etapeløb var det første arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 16. og 21. januar 2018. People's Choice Classic blev kørt som optaktsløb, hvor slovakiske Peter Sagan fra  vandt. Sydafrikanske Daryl Impey blev den samlede vinder af løbet.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Lars Bak kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Mads Würtz Schmidt kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Mads Pedersen kørte for 
 Niklas Eg kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI World Tour 2018